Известные теоремы Адольфа Гурвица:
 Теорема Гурвица (комплексный анализ)
 Теорема Гурвица о нормированных алгебрах с делением
 Теорема Гурвица об автоморфизмах
 Теорема Гурвица (теория чисел)
 Теорема Рауса — Гурвица

См. также
 Формула Римана — Гурвица